Джа́стин Бе́рнард Са́лас (; род. 13 марта 1982, Грин-Ривер) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2006—2016 годов, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулом чемпиона Full Force Fighting.

Биография 
Джастин Салас родился 13 марта 1982 года в городе Грин-Ривер, штат Вайоминг. С юных лет серьёзно занимался борьбой, во время учёбы в старшей школе дважды выигрывал чемпионат штата, дважды получал статус всеамериканского спортсмена, удостоился награды Зала славы Дейва Шульца. В период 2000—2003 годов учился в Вайомингском университете, состоял в университетской борцовской команде и успешно выступал в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, однако в конечном счёте бросил учёбу, решив стать бойцом ММА.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 2006 года, однако дебют оказался неудачным — в третьем раунде поединка с Кори Либертом Салас попался на рычаг локтя и вынужден был сдаться. Тем не менее, вскоре между ними состоялся матч-реванш, и на сей раз Салас победил, отправив Либерта в нокаут в первом же раунде. Дрался в различных небольших американских промоушенах, таких как Victory Fighting Championship, Midwest Championship Fighting, Ring of Fire, Warriors Collide и др. В 2009 году потерпел ещё два поражения досрочно, но в остальных случаях неизменно выходил из поединков победителем.

В январе 2011 года на турнире Full Force Fighting в Денвере единогласным решением судей выиграл у довольно сильного бойца Роба Эмерсона и тем самым завоевал титул чемпиона в лёгкой весовой категории.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке девять побед и только три поражения, Салас привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в январе 2012 года подписал с ней долгосрочный эксклюзивный контракт. В дебютном поединке в октагоне победил по очкам такого же новичка организации Антона Куйванена из Финляндии. Однако в следующем бою техническим нокаутом в начале первого раунда потерпел поражение от Тима Минса.

Планировался его бой против бразильца Эдсона Барбозы, но Салас травмировался и вынужден был сняться с турнира. В итоге он вышел в клетку против Аарона Райли и в достаточно близком противостоянии победил раздельным судейским решением. Также в 2013 году дрался с бразильцем Тиагу Таварисом — тот в первом же раунде принудил его к сдаче с помощью удушающего приёма сзади.

В 2014 году Джастин Салас отправил в нокаут малоизвестного бойца Бена Уолла, после чего техническим нокаутом проиграл Джо Проктору.

Последний раз выступал в UFC в марте 2016 года, проиграв техническим нокаутом представителю Канады Джейсону Сагго. На этом поражении его сотрудничество с организацией подошло к концу.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|12-7
|Джейсон Сагго
|TKO (удары руками)
|UFC 196
|
|align=center|1
|align=center|4:31
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-6
| Джо Проктор
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Cerrone vs. Miller
| 
|align=center| 2
|align=center| 3:27
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-5
| Бен Уолл
| KO (удары руками)
| UFC Fight Night: Brown vs. Silva
| 
|align=center| 1
|align=center| 2:41
|Цинциннати, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-5
|Тиагу Таварис
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson
|
|align=center|1
|align=center|2:38
|Гояния, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|11-4
|Аарон Райли
|Раздельное решение
|UFC on Fox: Johnson vs. Moraga 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сиэтл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|10-4
|Тим Минс
|TKO (удары)
|UFC on FX: Johnson vs. McCall 
|
|align=center|1
|align=center|1:06
|Санрайз, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Антон Куйванен
|Единогласное решение
|UFC on Fuel TV: Sanchez vs. Ellenberger 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Омаха, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Джо Элленбергер
|Единогласное решение
|Victory Fighting Championship 36
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Каунсил-Блафс, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Роб Эмерсон
|Единогласное решение
|Full Force Fighting Vol. 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Денвер, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Мэтт Симс
|TKO (удары руками)
|Fight To Win/King of Champions: Worlds Collide
|
|align=center|2
|align=center|2:14
|Денвер, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
|Роберт Симмонс
|TKO (удары руками)
|Fight To Win: Phenoms
|
|align=center|1
|align=center|1:40
|Денвер, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
|Джош Арочо
|Сдача (удушение сзади)
|Midwest Championship Fighting: Resurrection
|
|align=center|1
|align=center|3:53
|Норт-Платт, США
|
|-
|Поражение
|align=center|4-3
|Эдди Пелчински
|TKO (удары руками)
|Ring of Fire 35: Summer Brawl
|
|align=center|1
|align=center|0:09
|Брумфилд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|4-2
|Эндрю Чаппелл
|Сдача (треугольник)
|Ring of Fire 33: Adrenaline
|
|align=center|1
|align=center|2:06
|Брумфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Эрик Фагиас
|Сдача (гильотина)
|Warriors Collide 4
|
|align=center|1
|align=center|1:09
|Крипл-Крик, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Макс Смит
|Сдача (удушение сзади)
|Ring of Fire 32: Respect
|
|align=center|1
|align=center|1:26
|Брумфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Крис Хартман
|Решение большинства
|Ring of Fire 27: Collision Course
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Касл-Рок, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Кори Либерт
|KO (удары руками)
|Midwest Championship Fighting: Genesis
|
|align=center|1
|align=center|1:33
|Норт-Платт, США
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
|Кори Либерт
|Сдача (рычаг локтя)
|Victory Fighting Championship 13: Redemption
|
|align=center|3
|align=center|N/A
|Норт-Платт, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США